PVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Velho (RO) (Brasile)
 PVH –  Phillips-Van Heusen, azienda americana attiva nel mondo dell'abbigliamento